

Toponyme

Belgique 
 Carnières est une section de la commune belge de Morlanwelz

France 
 Carnières est une commune française située dans le département du Nord
Canton de Carnières, une division administrative française, située dans le département du Nord
Communauté de communes de Carnières Sud, une structure intercommunale française, située dans le département du Nord

Homonymie de localités